een borg in Nuis, zie: Coendersborg (borg)
een wijk in Groningen, zie: Coendersborg (buurt)
een volleybalclub in Groningen, zie: VV Coendersborg